Kiskeya (ou Quisqueya) est un nom en langue caraïbe donné à l'île d'Hispaniola.

Par extension, une radio de Haïti porte ce nom : Radio Kiskeya.